Jani Lajunen – hockeista su ghiaccio finlandese
 Samppa Lajunen – ex combinatista nordico finlandese
 Ville Lajunen – hockeista su ghiaccio finlandese